Poltorak ist der Familienname folgender Personen:

 Arkadi Poltorak (1916–1977), sowjetischer Journalist 
 Stepan Poltorak (* 1965), ukrainischer Berufssoldat und Politiker